Der Veranstaltungstitel Schlosskonzerte steht für
 Ambraser Schlosskonzerte 
 Bad Homburger Schlosskonzerte 
 Brühler Schlosskonzerte 
 Herzberger Schlosskonzerte 
 Nymphenburger Schlosskonzerte 
 Philippsruher Schlosskonzerte 
 Salzburger Schlosskonzerte 
 Thüringer Schlosskonzerte
 Weilburger Schlosskonzerte